Соревнования по триатлону среди женщин на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 48 спортсменок из 30 стран. Дистанция соревнований располагалась на пляже Бильгях Баку.

После первого этапа в лидеры вышла молодая голландская спортсменка Рахел Кламер, совсем немного, опережая ближайшую преследовательницу россиянку Анастасию Абросимову. Но уже во время велосипедной гонки Кламер откатилась на 3 место, а лидерство после 40 километровой гонки захватила олимпийская чемпионка Лондона швейцарка Никола Шпириг, которая в итоге и выиграла соревнования, опередив всех соперниц более, чем на минуту. Судьба серебряной медали решалась на финише 10-километровой беговой дистанции, где Кламер на 2 секунды смогла опередить титулованную шведскую триатлонистку Лизу Норден.

Призёры

Соревнование 
Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км (2 круга);
Велоспорт - 40 км (6 кругов);
Бег - 9,945 км (3 круга).

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр 
 Результаты соревнований на сайте triathlon.org